Helicorhoidion är ett släkte av svampar. Helicorhoidion ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicorhoidion